Carl Wolff (1849–1929) erdélyi szász politikus
Wolff Károly (1869–1946) festőművész
Wolff Károly (1874–1936) politikus a két világháború közötti Magyarországon